Anasimus är ett släkte av kräftdjur. Anasimus ingår i familjen Inachoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Anasimus